Ulica Świętokrzyska w Gdańsku – ulica w Gdańsku w dzielnicach Orunia Górna-Gdańsk Południe i Ujeścisko-Łostowice
 Ulica Świętokrzyska w Warszawie – ulica w Warszawie w dzielnicy Śródmieście
 Świętokrzyska – stacja przesiadkowa warszawskiego metra
 Świętokrzyska – planowana droga w Warszawie mająca łączyć Śródmieście z Targówkiem